Comitatul Teton, conform originalului din limba engleză, Teton, este numele următoarelor comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comiatul Teton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Teton, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Teton, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Teton (dezambiguizare)